Child nebo Childe [čajld] (angl. dítě) může znamenat:

příjmení osob
 Eilidh Childová (* 1987), britská atletka, sprinterka
 Julia Childová (1912–2004), americká kuchařka, autorka knih o vaření a moderátorka televizních kulinářských pořadů
 Lee Child (Jim Grant; * 1954), britský spisovatel akčních thrillerů
 Lincoln Child (* 1957), americký spisovatel
 Vere Gordon Childe (1892–1957), australský archeolog, historik a lingvista

v kultuře
 Century Child, album skupiny Nightwish
 Child in Time, skladba britské hardrockové skupiny Deep Purple
 Child of Allah, singl britského folkového dua The Sallyangie
 Destiny's Child, americká dívčí skupina
 Dítě (Star Trek)
 Indian Child, studiové album amerického kytaristy Linka Wraye
 Old Man's Child, norská black metalová kapela 
 Pariah's Child, album finské metalové kapely Sonata Arctica
 War Child (album), album britské skupiny Jethro Tull